Чет:

 Чет — костромской боярин, основатель Ипатьевского монастыря.
 Чет, Константин (1902—1977) — немецкий кинооператор российского происхождения.